L'édition 2019 du tournoi de tennis de Taïwan se déroule du 11 au  à Taipei, sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Vitalia Diatchenko remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Tímea Babos, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lee Ya-hsuan et Wu Fang-hsien.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Australiennes Lizette Cabrera et Maddison Inglis, des Roumaines Jaqueline Cristian, Monica Niculescu et Elena-Gabriela Ruse, de la Thaïlandaise Luksika Kumkhum, de la Taïwanaise Liang En-shuo, de la Russe Valeria Savinykh, de la Serbe Nina Stojanović et de l'Italienne Martina Trevisan. Elles sont respectivement remplacées par Susan Bandecchi, Urszula Radwańska, Arina Rodionova, Jana Fett, Amandine Hesse, Naiktha Bains, Kamilla Rakhimova, Lee Ya-hsuan, Kyōka Okamura et Peangtarn Plipuech.

Lauréates 
En simple, la Russe et tête de série  Vitalia Diatchenko remporte son deuxième titre en simple en WTA 125 en battant la Hongroise et tête de série  Tímea Babos.

En double, les locales Lee Ya-hsuan et Wu Fang-hsien remportent leur premier titre ensemble en disposant des têtes de série  Dalila Jakupović et Danka Kovinić.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Taïwan
Sport à Taïwan en 2019
Tennis en novembre 2019